Londoni szerződés vagy Londoni egyezmény vagy Londoni konferencia vagy Londoni protokoll (azaz Londoni jegyzőkönyv) neveken ismert nemzetközi megállapodások: 

 Londoni egyezmény (1359), Nyugat-Franciaország átengedése Angliának
 Londoni egyezmény (1518), a kor négy európai nagyhatalmának kölcsönös megnemtámadási szerződése
 Londoni egyezmény (1604), Anglia és Spanyolország között
 Londoni egyezmény (1700), a Pragmatica sanctio helyreállítása
 Londoni szerződés (1718), Ausztria, Franciaország, a Holland Köztársaság és Nagy-Britannia közötti négyes szövetség létrehozásáról és Szardínia hovatartozásáról
 Londoni egyezmény (1794), Nagy-Britannia és az Amerikai Egyesült Államok között
 Londoni egyezmény (1814), a Nagy-Britannia és a németalföldi tartományok között köttetett első szerződés
 Londoni egyezmény (1824), a Nagy-Britannia és a németalföldi tartományok között köttetett második szerződés
 Londoni egyezmény (1827), a görög-török ellenségeskedés lezárását célzó egyezmény
 Londoni szerződés (1830), Görögország szuverenitásának elismerése
 Londoni egyezmény (1832), a függetlenné váló Görögország helyzetét rendező szerződés
 Londoni szerződés (1839), a Belgium függetlenségét elismerő és Luxemburg határait meghatározó szerződés
 Londoni szerződés (1840), Nagy-Britannia, az Orosz Birodalom, a Habsburg Birodalom és Poroszország szövetsége az Oszmán Birodalom ellen lázadó egyiptomi helytartó pacifikálásáról (londoni szövetség)
 Londoni protokoll (1852), az európai nagyhatalmak, Svédország és Dánia egyezménye Schleswig és Holstein tartományok státusáról  
 Londoni szerződés (1861), Franciaország, az Egyesült Királyság és Spanyolország egyezménye a mexikói kormánynak adott külföldi kölcsönök visszaszerzéséről 
 Londoni egyezmény (1864), a Jón-szigetek státusáról
 Londoni szerződés (1867), Luxemburg függetlenségének és semlegességének kimondása
 Londoni nagyköveti konferencia (1912–1913), az első Balkán-háborúról 
 Londoni cukoregyezmény (1888)
 Londoni egyezmény (1913), az első Balkán-háború lezárására
 Londoni egyezmény (1915), az antanthatalmak és Olaszország között, Olaszország hadba lépésének előmozdításáról
 Londoni egyezmény (1921), az Ír Szabadállamról
 Londoni cukoregyezmény (1937)
 Londoni egyezmény (1945), a náci háborús bűnösök perének előkészítéséről
 Londoni egyezmény (1946), Transzjordánia státusának rendezéséről
 Londoni szerződés (1949), az Európa Tanács megalakításáról.